

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 8 podstawowych 
 Przyłęk – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Bardo 
 Przyłęk – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Paradyż 
 Przyłęk – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Sobolew
 Przyłęk – część wsi Czarna Wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Pionki
 Przyłęk – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Przyłęk 
 Przyłęk – wieś w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Niwiska 
 Przyłęk – część wsi Pilchów w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Zaleszany
 Przyłęk – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Szczekociny 
 Przyłęk – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław 
 Przyłęk – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Nowy Tomyśl

Inne 
 Przyłęk – gmina wiejska
 Przyłęk – struga w woj. dolnośląskim

Zobacz też 
 Przyłęk Duży, Przyłęk Mały, Przyłęki, Przyłęków